Чокве:

 Чокве — народ группы банту в Конго и на северо-востоке Анголы.
 Чокве — язык народа чокве.